Восточная провинция (, , , ) — одна из пяти провинций Руанды.

История 
Была создана в начале января 2006 как часть правительственной программы децентрализации, которая реорганизовала структуры местных органов власти страны. Административный центр — Рвамагана.

Восточная провинция включает прежние регионы Кибунго и Умутара, большую часть Кигали-Нгали и часть Бьюмбы.

Административное деление 

Районы Восточной провинции:
 Ньягатаре (Nyagatare)
 Гатсибо (Gatsibo)
 Кайонза (Kayonza)
 Рвамагана (Rwamagana)
 Кирехе (Kirehe)
 Нгома (Ngoma)
 Бугесера (Bugesera)

Примечания 

Провинции Руанды